The Transgressor – film del 1911 diretto da Tom Ricketts
 The Transgressor – film del 1913 diretto da Charles Giblyn
 The Transgressor – film del 1918 diretto da Joseph Levering